Территориальная прелатура Итакуатиары () — территориальная прелатура Римско-католической церкви c центром в городе Итакуатиара, Бразилия. Территориальная прелатура Итакуатиары входит в митрополию Манауса. Кафедральным собором территориальной прелатуры Итакуатиары является собор Пресвятой Девы Марии Розария.

История 
13 июля 1963 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Ad Christi divini, которой учредил территориальную прелатуру Итакуатиары, выделив её из архиепархии Манауса.

Ординарии территориальной прелатуры 
 епископ Francis Paul McHugh (20.07.1965 — 15.07.1972);
 епископ Jorge Eduardo Marskell (1975 — 2.07.1998);
 епископ Carillo Gritti (5.01.2000 — 9.06.2016, до смерти);
 епископ José Ionilton Lisboa de Oliveira, S.D.V. (9.04.2017 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Ad Christi divini

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии
Итакуатиары